Второй дивизион чемпионата Уругвая 2013/2014 () — 73-й сезон Второго дивизиона чемпионата Уругвая. Он начался 12 октября 2013 года и закончился 6 июля 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Примеру

Ссылки 
 Второй дивизион Уругвая 2013/2014 на rsssf.com 
 Второй дивизион Уругвая 2013/2014 на soccerway.com 

2013/2014
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2013 году
Спорт в Уругвае в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014